Jméno Zoltán Takács má více nositelů:
 Zoltán Takács (hudebník) (* 1980), maďarský hudebník a hudební producent
 Zoltán Takács (fotbalista) (* 1983), maďarský fotbalista
 Zoltán Takács (toxikolog), toxikolog a dobrodruh maďarského původu